Guldringen kan avse:
 Guldringen, Göteborg – ett primärområde i Göteborgs kommun 
 Guldringen, Navestad – en del av Navestad i Norrköping

Se även
 Gullringen – en tätort i Vimmerby kommun.
 Gullringskärret – ett naturreservat vid Gullringsån i Jordbro i Haninge kommun.
 Gyllene ringen - en turistrutt genom en rad historiska städer i Ryssland.
 Fingerring – ett smycke
 Vigselring – ett smycke
 Armring – ett smycke och forntida betalningsmedel
 Nibelungens ring – en serie av fyra operor av Richard Wagner
 Sagan om ringen (olika betydelser)